Schinkelkirche bezeichnet:

 Schinkelkirche zu Wuthenow, evangelisch-lutherische Kirche in Neuruppin, Ortsteil Wuthenow
 Dorfkirche Straupitz
 Schinkel-Kirche Neuhardenberg

Siehe auch:

 Schinkelkirche St. Nicolai für weitere Kirchen nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel
Normalkirche Schinkels